Tiger Stadium – impianto sportivo di Baton Rouge
 Tiger Stadium – impianto sportivo di Detroit